

Persone 
 Fabio Evangelisti – politico italiano
 Franca Evangelisti – paroliera e cantante italiana
 Franco Evangelisti – compositore italiano
 Franco Evangelisti – politico e dirigente sportivo italiano
 Gilberto Evangelisti – giornalista italiano
 Giovanni Evangelisti – atleta italiano
 Giovanni Evangelisti – editore italiano
 Luca Evangelisti – calciatore italiano
 Paolo Emilio Evangelisti – patriota italiano
 Valerio Evangelisti – scrittore italiano

Altro 
 Evangelisti – ciclo di affreschi di Vincenzo Foppa
 PalaEvangelisti – impianto sportivo polivalente di Perugia

Pagine correlate 
Evangelista (disambigua)